Miejscowości w USA:
 Sarcoxie – miasto w stanie Missouri, w hrabstwie Jasper
Gminy w USA:
 Sarcoxie (ang. Sarcoxie Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Jefferson
 Sarcoxie (ang. Sarcoxie Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Jasper